Letzte Ritter farkasfalka, német tengeralattjárók 1941-es csoportja
Letzte Ritter farkasfalka, német tengeralattjárók 1942-es csoportja